Hetényi ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hetényi Heidelberg (1875–1951), ungarischer Komponist
 Antal Hetényi (1947–2023), ungarischer Judoka
 Caro Hetényi (* 1980), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Musicaldarstellerin
 Ernő Hetényi (1912–1999), ungarischer Buddhologe und buddhistischer Ordensleiter
 Zoltán Hetényi (* 1988), ungarischer Eishockeytorwart